Сайото () — американский топоним:

 Сайото — река в центральной и южной части штата Огайо, США
 Сайото — административно-территориальный округ в штате Огайо, США

См. также 
 Литл-Сайото — река в южной части штата Огайо, США